«Живи быстро, умри молодым» — пятый сольный альбом Карандаша, выпущенный 18 ноября 2010 года под лейблом RAP Recordz при поддержке «Монолит Рекордс».

Критика 
Положительную оценку дал обозреватель журнала «Афиша» Александр Горбачёв. Он пишет, что Карандаш «самый талантливый продюсер во всем русском рэп-мейнстрим». Были позитивно оценены аранжировки альбома, а также лирика, которую автор назвал музыкой среднего класса. В целом, журналист отметил, что альбом «качает». Также изданием альбом был назван в числе лучших релизов 2010 года в категории «Русская речь».

Также положительно альбом был оценен на сайте «Rap.Ru». Андрей Никитин пишет, что Карандаш записал, видимо, лучший альбом в своей карьере. По мнению журналиста, на пластинке как никогда много сильных, мелодичных, с умом и чувством сконструированных песен.

Альбом «Живи быстро, умри молодым» был признан альбомом года по версии экспертов сайта keep-it-real.ru, кроме того, благодаря участию в песне «Я хочу стать звездой», малоизвестный рэпер Rokki Roketto был назван «Восходящей звездой года».

Список композиций 

 Бонус-треки

Клипы 
 «Все любят родину» (при уч. Lenin)
 «Жизнь даёт под зад»
 «Я раздам долги»

Примечания 

Альбомы Карандаша
Альбомы лейбла «Монолит Рекордс»
Альбомы Rap Recordz